

Cinema 
 This Is My Life – film del 1992 diretto da Nora Ephron

Musica 
 This Is My Life – singolo di Fefe Dobson del 2006
 This Is My Life – singolo di Anna Bergendahl del 2010
 This Is My Life – singolo di Edward Maya del 2010